Села в Україні:
 Кордишівка — Вінницька область, Вінницький район
 Кордишівка — Вінницька область, Козятинський район

Транспорт:
 Кордишівка — залізнична станція Південно-Західної залізниці